Alphonse III est un nom porté par plusieurs souverains européens :

 Alphonse III le Grand (848-910), roi des Asturies de 866 à 910 ;
 Alphonse III (1210-1279), roi du Portugal et de l'Algarve de 1248 à 1279 ;
 Alphonse III le Magnifique (1265-1291), roi d'Aragon de 1285 à 1291 ;
 Alphonse III d'Este (1591-1644), duc de Modène.